Evert Lundquist (1900-1979) – calciatore svedese
 Gösta Lundquist (1892-1944) – velista svedese
 Jan-Erik Lundqvist (1937) – ex tennista svedese
 Klara Lundquist (1999) – cestista svedese
 Kurt Lundquist (1925-2011) – velocista svedese
 Lisbet Lundquist (1943) – attrice e conduttrice televisiva danese
 Stephen Lundquist, detto Steve (1961) – ex nuotatore statunitense
 Sven Lundquist (1920-2007) – tiratore a segno svedese

Pagine correlate
Lundqvist